«Золотой волос» — советский кукольный мультипликационный фильм, снятый Свердловской киностудией в 1979 году. По мотивам одноимённого сказа Павла Петровича Бажова. Фильм снят на плёнке Казанского химзавода «Тасма».

Сюжет 
Когда-то очень давно, когда лес был почти непроходимым, в него ходили лишь охотники. Однажды молодой и удалый охотник по имени Айлып увидел на берегу лесного озера девушку-красавицу с невероятными золотыми волосами. Но придётся сразиться молодцу за свою любовь, ведь в её волосы вплетено целое богатство, с которым не захочет прощаться её отец, могущественный и свирепый Полоз.

Создатели 
 Автор сценария: Александр Розин
 Режиссёр: Игорь Резников
 Оператор и кукловод: Валентин Баженов
 Художник: Н. Павлов
 Композитор: Владислав Казенин
 Звукооператор: Валерий Суслов
 Монтажёр: Л. Пермякова
 Ассистенты: Л. Богданович, В. Ламберг, А. Севастьянов, Татьяна Мухлынина, Н. Субботина, Т. Сивашова, Юрий Ушаков, В. Серебряников, С. Суворов
 Роли озвучивали: Галина Дейкина (нянька-сказительница), А. Гейзик (Айлып), В. Сухоросова (дочь Полоза), Олег Николаевский (филин)
 Редакторы: Г. Булатов, И. Орлов
 Директор картины: Фёдор Антонов

Музыка 
В мультфильме звучит музыка в исполнении оркестра Госкино СССР под руководством Давида Штильмана.

Отзывы 
Особым спросом пользовались лишь анимационные версии бажовских сказок, наивные и поучительные детские истории.

Издание на DVD 
В 2007 году мультфильм был выпущен на DVD-сборнике мультипликационных экранизаций сказов Бажова «Малахитовая шкатулка» (Крупный План, состав: «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Каменный цветок», «Подарёнка» и «Золотой волос»).

См. также 
В честь 100-летия Павла Петровича Бажова на Свердловской киностудии разными режиссёрами были сняты мультипликационные экранизации его сказов, в том числе и этот мультфильм:
 «Синюшкин колодец» (1973 год)
 «Медной горы хозяйка» (1975 год)
 «Малахитовая шкатулка» (1976 год)
 «Каменный цветок» (1977 год)
 «Подарёнка» (1978 год)
 «Золотой волос» (1979 год)
 «Травяная западёнка» (1982 год)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог ТПО «Союзтелефильм»

Кукольные мультфильмы СССР 1979 года
Мультфильмы Свердловской киностудии
Мультфильмы по сказкам Павла Бажова